Isidora Francisca Correa Allamand (Santiago de Chile, 11 de marzo de 1977) es una artista visual, escultora y catedrática chilena que ha incursionado principalmente en el arte conceptual, el minimalismo y el desarrollo de deconstrucciones.

Vida y obra 
Estudió licenciatura en artes en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que posteriormente complementaría con un máster en artes visuales en la Universidad de Chile. 

En su trabajo se aprecia el uso de técnicas mixtas plasmadas en obras de gran tamaño; su obra se caracteriza por el uso de materiales y objetos que se han desechado, «dotándolos de nueva vida y aportando nobleza y creatividad en la re-creación de elementos tradicionales que vieron mejores días». «Sus obras reflexionan acerca de las líneas de producción, consumo y desecho asociadas al objeto y al espacio cotidiano, la tecnología y el mercado. Una parte importante del trabajo (...) se ha desarrollado en la desmaterialización de estos objetos, en los que reduce sus volúmenes a través de cortes, para transformarlos a líneas gráficas con cierto espesor material».

Exposiciones y distinciones
Ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas durante su carrera, entre ellas las muestras Mecánica Popular (2004) en el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, Del Otro Lado (2006) en el Centro Cultural Palacio de La Moneda, Matriz_Original (2006) y Handle with Care (2007) en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, Haber (2007) en el Museo de Artes Visuales de Santiago, Operación Verdad o La Verdad de la Operación (2011) en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Feria Ch.ACO en el Centro Cultural Estación Mapocho y Minimalismo made in Chile (2013) en el Centro Cultural Matucana 100, entre otras exposiciones en Chile y América Latina.

El año 2012 recibió una nominación al Premio Altazor de las Artes Nacionales en la categoría escultura por Línea Discontinua.

Referencias 

Artistas visuales de Chile
Escultores de Chile del siglo XXI
Escultores de Chile del siglo XX
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Alumnado de la Universidad de Chile
Nacidos en Santiago de Chile